Az 1964–1965-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvennegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Linzer ASK csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Linzer ASK az 1964-65-ös szezon bajnoka.
 A Linzer ASK részt vett az 1965–66-os bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Wiener Neustadt részt vett az 1965–66-os kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Wiener SC részt vett az 1965–66-os vásárvárosok kupájában.
 A Sturm Graz, a Wiener AC és az SC Wacker kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok